

Chimica 
 R48 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R48 – strada regionale De Aar – N8 – Kimberley – Bloemfontein (Sudafrica)